Склад збірної Італії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 2004
Італія 2004